Кейро́ш ( и в старой орфографии Queiroz) — португальская фамилия.

Известные носители 
 Кейрош, Диогу (род. 1999) — португальский футболист, защитник клуба «Порту Б».
 Кейрош, Жоэл (род. 1982) — португальский футболист, игрок в мини-футбол.
 Кейрош, Исакиаш (род. 1994) — бразильский гребец-каноист, трёхкратный чемпион мира.
 Кейрош, Карлуш (род. 1953) — известный португальский тренер и футбольный специалист.

 Кейрош, Ракел ди (1910—2003) — бразильская писательница.

См. также 
 Кейрос

Составные фамилии 
 Эса де Кейрош, Жозе Мария (1845—1900) — португальский писатель.